Марич, Милан:
 Марич, Милан (род. 1981) — сербский актёр.
 Марич, Милан (род. 1990) — сербский актёр.